Existuje více osobností se jménem a příjmením Saša Rašilov:

 Saša Rašilov starší (1891–1955) – český herec, bavič a kabaretiér, děd
 Saša Rašilov (kameraman) (1936–2000) – český kameraman, syn
 Saša Rašilov mladší (* 1972) – český herec, vnuk

Související článek 
 Václav Rašilov